Aldo Ghedin (1926-1998) – organista italiano
 Elodie Ghedin (1967) – parassitologa e virologa canadese
 Pietro Ghedin (1952) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Riccardo Ghedin (1985) – tennista italiano